Paul Raschein ist der Name folgender Personen:

* Paul Raschein senior (1864–1935), Schweizer Politiker
 Paul Raschein junior (1901–1982), Schweizer Politiker